Маркус Ортс (;  21 червня 1969, Фірзен, Німеччина) — сучасний німецький письменник та перекладач.

Біографія  
Студіював філософію, романістику та анґлістику у Фрайбурзі (Брайсґау). Мешкає у Карлсруе.

У франкфуртському видавництві «Schoffling & Co» надрукував збірки «Хто де йде за гробом?» («Wergeht wo hinterm Sarg?», 2001), «Спроби втечі» («Fluchtversuche», 2006), а також романи «Корпус» («Corpus», 2002), «Вчительська» («Lehrerzimmer», 2003), «Каталіна» («Catalina», 2005), «Покоївка» («Das Zimmermadchen», літо 2008).

2010 року брав участь у Літературному конкурсі у місті Львові. 

За роман «Альфа & Омега: Апокаліпсис для початківців» () отримав Німецьку науково-фантастичну премію 2015 року.

Бібліографія

Власні праці 
 Schreibsand. Оповідання. edition sisyphos, Köln 1999, ISBN 3-928637-27-4.
 Wer geht wo hinterm Sarg? Оповідання. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-89561-093-3.
 Corpus. Roman. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-89561-094-1.
 Lehrerzimmer. Роман. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-89561-095-X.
 Catalina. Роман. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-89561-097-6.
 Fluchtversuche. Оповідання. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-89561-098-4.
 Nach dem Ende. Die Nettetaler Bibliothek Bd. 7. Matussek, Nettetal 2006, ISBN 3-920743-85-7.
 Das Zimmermädchen. Роман. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-89561-099-8.
 Hirngespinste. Роман. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-89561-470-5.
 Die Tarnkappe. Роман. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-89561-471-2
 Irgendwann ist Schluss. Оповідання. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2013, ISBN 978-3-89561-472-9.
 Alpha & Omega: Apokalypse für Anfänger. Роман. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2014, ISBN 978-389561-473-6.

Переклади праць на інші мови 
 De lerarenkamer. Vertaald door Gerrit Bussink en Elly Schippers. Uitg. Podium. Amsterdam 2004, ISBN 90-5759-375-0.
 Catalina. Toby. New Milford (Conn., USA) 2006, ISBN 1-59264-165-2.
 Catalina. Signature. Niederlande 2006, ISBN 90-5672-194-1.
 Sala professori. Voland. Italien 2007, ISBN 978-88-88700-99-1.
 The Staffroom. Dedalus. England 2007, ISBN 978-1-903517-55-0.
 Catalina. Difel. Portugal 2007, ISBN 978-972-29-0852-8.
 Catalina. Mintis. Litauen 2007, ISBN 978-5-417-00908-2.
 La Mujer Travestida. Salamandra. Spanien 2009, ISBN 978-84-9838-202-0.
 Catalina. Toby Publishing. Israel 2009, ISBN 978-965-526-006-9.
 Das Zimmermädchen. Sallim Books. Korea 2009, ISBN 978-89-522-1259-7.
 Pokojská. Kniha Zlin. Tschechien 2009, ISBN 978-80-87162-50-7.
 Femme de chambre. Liana Levi. Frankreich 2009, ISBN 978-2-86746-508-6.
 Het Kamermeisje. Podium. Niederlande 2009, ISBN 978-90-5759-099-3.
 La figlia del sole e della pioggia. Edition Piemme. Italien 2009, ISBN 978-88-384-0280-7.
 Kambariné. Gimtadis Zodis. Litauen 2009, ISBN 978-9955-16-276-6.
 Mokytoju Kambarys. Gimtadis Zodis. Litauen 2009, ISBN 978-9955-16-279-7.
 Second roman. Liana Levi. Frankreich 2010, ISBN 978-2-86746-541-3.
 La camarera. Seix Baral. Spanien 2010, ISBN 978-84-322-2861-2.
 La cameriera. Voland. Italien 2010, ISBN 978-88-6243-055-5.
 Das Zimmermädchen. Lettera. Bulgarien 2010, ISBN 978-954-516-808-6.
 A camareira. L&PM Editores. Brasilien 2010, ISBN 978-85-254-2097-8.
 La sala de profesores. Seix Barral. Spanien 2011, ISBN 978-84-322-0937-6.
 Lehrerzimmer. People's Literature. China 2012, ISBN 978-7-02-008733-4.
 Katalina. Laguna. Serbien 2011, ISBN 978-86-521-0843-5.

Примітки

Джерела  

 Учасники Третього міжнародного літературного фестивалю в рамках 15 Форуму видавців у Львові

О
О
Німецькі перекладачі
Персоналії:Карлсруе